TCU steht für:
 Texas Christian University, eine private Universität in Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten
 Towering Cumulus, alternative Bezeichnung in der Luftfahrt für Congestuswolken, siehe Cumulus congestus #Aufbau und Erscheinungsform
 Tzu-Chi-Universität, eine private Universität in Hualien, Taiwan
 Tribal Colleges and Universities, Privathochschulen, die von indianischen Völkern betrieben werden; siehe Tertiärer Bildungsbereich in den Vereinigten Staaten

tcu steht für:
 Südost-Tarahumara (ISO-639-3-Code), Varietät der Tarahumara-Sprache im Norden Mexikos

Abkürzung